

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andreas Schlüter (1660-1714), sculpteur et architecte allemand ;
 Henning Schlüter (1927-2000), acteur allemand ;
 Klaus Schlüter (1939-), homme politique est-allemand ;
 Poul Schlüter (1929-2021), homme politique danois ;
 Walter Schlüter (1911-1977), ancien pilote de rallyes allemand.

Mécanique 
 Anton Schlüter München est un constructeur de matériels agricoles et notamment de tracteurs allemand.

Politique 
 Cabinet Poul Schlüter I, gouvernement du royaume du Danemark entre 1982 et 1987 ;
 Cabinet Poul Schlüter II, gouvernement du royaume du Danemark entre 1987 et 1988 ;
 Cabinet Poul Schlüter III, gouvernement du royaume du Danemark entre 1988 et 1990 ;
 Cabinet Poul Schlüter IV, gouvernement du royaume du Danemark entre 1990 et 1994.

Homonymie
Homonymie de patronyme